Detta är en lista över sjöar i Södertälje kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Södertälje kommun.

Lista

Södertälje kommun
 Lista